

Село:
 Леніне — Мінська область, Копильський район

Селище міського типу:
 Леніне — Автономна Республіка Крим, Ленінський район

Села: 
 Леніне — колишня назва села Володимирівка (Херсонська область, Верхньорогачицький район)
 Леніне — колишня назва села Григорівка (Донецька область Покровський район)
 Леніне — колишня назва села Молодецьке (Донецька область, Покровський район)
 Леніне — колишня назва села Ставки (Житомирська область, Радомишльський район)
 Леніне — колишня назва села Щасливе (Київська область, Згурівський район)
 Леніне — колишня назва села Довга Гребля (Київська область, Переяслав-Хмельницький район)
 Леніне — колишня назва села Лук'янівка (Миколаївська область, Баштанський район)
 Леніне — колишня назва села Гойдаї (Миколаївська область, Кривоозерський район)
 Леніне — колишня назва села Торосове (Одеська область, Захарівський район)

Село:
 Леніне — село у Рибницькому районі (територія підконтрольна ПМР)